Kassatonow ist der Nachname folgender Personen:

 Alexei Wiktorowitsch Kassatonow (* 1959), ehemaliger russischer Eishockeyspieler
 Igor Wladimirowitsch Kassatonow (* 1939), russischer Admiral
 Wladimir Afanassjewitsch Kassatonow (1910–1989), sowjetischer Admiral
 Wladimir Lwowitsch Kassatonow (* 1952), russischer Admiral